Оманская профессиональная лига Омана 2016/2017 () —
41-й сезон чемпионата Омана по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Фанджа». Сезон начался 17 сентября 2016 года и завершился 19 мая 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Омана на сайте goalzz.com
 Чемпионат Омана на сайте soccerway.com

2016/2017
Оман
Спорт в Омане в 2016 году
2017 год в Омане